Wang jsou čínská příjmení  (k roku 2007 nejčastější příjmení v ČLR) a  (k roku 2007 58. nejčastější příjmení v ČLR) a též korejské příjmení 왕:

 Císařovna Wang (Ťing-tchaj) (1427–1507) – čínská císařovna, manželka mingského císaře Ťing-tchaje
 Císařovna Wang (Čcheng-chua) († 1518) – čínská císařovna, manželka mingského císaře Čcheng-chuy
 Evelyn Wang (* 1978) – strojní inženýrka
 Wang An-š’ (1021–1086) – čínský státník říše Sung
 Wang Ao:
 Wang Ao (ministr) (1384–1467) – ministr státní správy čínské říše Ming
 Wang Ao (velký sekretář a básník) (1450–1524) – esejista, básník a politik (velký sekretář) čínské říše Ming
 Wang Č’:
 Wang Č’ (císařovna) – († 126 př. n. l.), čínská císařovna, druhá manželka chanského císaře Ťing-ti
 Wang Č’ (ministr) – (1379–1462), ministr státní správy čínské říše Ming
 Wang Č’ (eunuch) – († 1487), čínský eunuch
 Wang Č’ (pirát) – čínský obchodník a pirát 16. století
 Wang Čen:
 Wang Čen (politik) (1908–1993) – jeden z „osmi nesmrtelných“ Komunistické strany Číny – viceprezident Čínské lidové republiky 1988–1993
 Wang Čen (malíř) (1867–1938) – čínský malíř a kaligraf
 Wang Čen (eunuch) († 1449) – čínský eunuch a politik
 Wang Čen (učenec) († 1333) – čínský úředník a učenec
 Wang Čchi (1529–1612) – čínský encyklopedista
 Wang Čchung-wej (* 1988) – čínský hokejista
 Garrett Wang (* 1968) – americký herec
 Wang Fu (1362–1416) – čínský malíř
 Wang Chaj-pin (* 1973) – čínský sportovní šermíř
 Wang Chao:
 Wang Chao (atlet) (* 1989) – čínský atlet, chodec
 Wang Chao (stolní tenista) (* 1983) – čínský stolní tenista
 Wang Chao (skokanka) (* 1992) – čínská skokanka do vody
 Wang Chao (šachista) (* 1989) – čínský šachista
 Wang Chuej (* 1959) – čínský intelektuál a profesor literatury
 Wang I (* 1953) – čínský komunistický politik, ministr zahraničí ČLR (od 2013)
 Wang Jang:
 Wang Jang (politik) (* 1955) – čínský politik
 Wang Jang (vodní pólo) (* 1983) – čínský hráč vodního póla
 Wang Jang-ming (1472–1529) – čínský filozof a státník
 Wang Ja-pching (1980) – čínská vojenská kosmonautka
 Wang Jüe (* 1987) – tchajwanský šachista
 Jimmy Wang (* 1985) – tchajwanský tenista
 Wang Ken (1483–1541) – čínský filozof
 Wang Ki-čchun (* 1978) – korejský judista
 Leehom Wang (* 1978) – americký hudebník a režisér
 Wang Li-čchin (* 1978) – čínský stolní tenista
 Wang Li-pching (1976) – čínská závodnice v chůzi
 Wang Li-ťün (* 1959) – čínský policista
 Wang Man-li (* 1973) – čínská rychlobruslařka
 Wang Nan (* 1978) – čínská stolní tenistka
 Wang Pej-sing (* 1985) – čínská rychlobruslařka
 Wang Š’-čen (1526–1590) – čínský literární kritik, spisovatel a historik
 Wang Š’-min (1592–1680) – čínský malíř a kaligraf
 Wang Šen-čung (1509–1559) – čínský prozaik mingského období, jeden z osmi talentů éry Ťia-ťing
 Wang Šu (* 1963) – čínský architekt
 Taylor Wang (* 1940) – americký astronaut
 Thomas Wang (1925–2018) – americký misionář
 Wang Tching-siang (1474–1544) – čínský konfuciánský filozof a spisovatel
 Wang Tuo (1592–1652) – čínský kaligraf
 Wang Ťing-chung († 1435) – čínský eunuch a mořeplavec
 Wang Ťiou-s’ (1468–1551) – čínský dramatik a básník mingského období
 Wang Ťün-sia (* 1973) – čínská atletka, běžkyně
 Wang Wej (699?–759?) – čínský básník, malíř a politik

 Wang Jinrei – fiktivní postava herní série Tekken.

Reference

Externí odkazy 
 

Čínská příjmení